Still — многозначный термин:

Топоним 
 Стиль () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг.

Культура 
 Still — студийный альбом британской рок-группы Joy Division.
 Still (альбом Nine Inch Nails)
 Still (альбом Питера Синфилда)
 Still (альбом Тони Бэнкса)
 Still — третий сингл Мэйси Грэй из её дебютного альбома On How Life Is (1999).

Также 
 Still — немецкая компания, производитель вилочных погрузчиков.

Примечания